Дымцево — деревня в Максатихинском районе Тверской области, входит в состав Рыбинского сельского поселения.

География 
Деревня расположена в месте впадения речки Полейка в реку Топалка в 25 км на север от центра поселения села Сельцы и в 46 км на север от районного центра посёлка Максатиха.

История 
В 1720 году в селе Дымцево была построена деревянная Никольская церковь с 2 престолами. В 1900 году построена была каменная Церковь Казанской иконы Божией Матери.

В конце XIX — начале XX века село входило в состав Заручьевской волости Бежецкого уезда Тверской губернии. 

С 1929 года деревня являлась центром Дымцевского сельсовета Максатихинского района Бежецкого округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 1963 года — в составе Гостиницкого сельсовета, с 2005 года — в составе Будёновского сельского поселения, с 2014 года — в составе Рыбинского сельское поселение.

Население

Достопримечательности 
В деревне расположены недействующая Церковь Казанской иконы Божией Матери (1900) и полуразрушенная деревянная Никольская церковь (1720).

Примечания 

Населённые пункты Максатихинского района